Доне́цький прову́лок — назва провулків у деяких населених пунктах України.

 Донецький провулок — провулок у місті Дніпропетровськ.
 Донецький провулок — провулок у місті Київ.
 Донецький провулок — провулок у місті Луганськ.
 Донецький провулок — провулок у місті Полтава.
 Донецький провулок — провулок у місті Харків.
 Донецький провулок — провулок у місті Чернівці.

Провулки